Palestyna [] ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Palestyna (Mrągowo) im Powiat Mrągowski
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Palestyna (Busko-Zdrój) im Powiat Buski
 in der Woiwodschaft Lublin:
 Palestyna (Ruda-Huta) im Powiat Chełmski
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Palestyna (Łowicz) im Powiat Łowicki
 Palestyna (Zgierz) im Powiat Zgierski
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Palestyna (Chynów) im Powiat Grójecki
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Palestyna (Kuźnica) im Powiat Sokólski
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Palestyna (Kartuzy) im Powiat Kartuski

Siehe auch:
 Palästina
 Palestina